Robert Cecil peut se référer à :

 Robert Cecil (1563-1612),  comte de Salisbury, maître espion et homme d'État anglais ;
 Robert Cecil (1670-1716), parlementaire anglais ;
 Robert Cecil (1864-1958),  Cecil de Chelwood, homme politique et diplomate britannique. Lauréat du prix Nobel de la Paix en 1937.

Voir aussi